Jméno Lucie Králová nosí více osob:

 Lucie Králová (modelka) (* 1982)  – vítězka soutěže Miss České republiky v roce 2005
 Lucie Králová (režisérka) (* 1978) – česká režisérka
 LayDee Jane – DJ, vlastním jménem Lucie Králová